Станы — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Шуйского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 26 км к северо-востоку от Вязьмы, в 11 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Чижовка. В 9 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Александрино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)